R18 bzw. R 18 steht für:
 Audi R18, deutscher Sportwagen-Prototyp
 Renault 18, französischer Pkw
 BMW R 18, deutsches Motorrad
 R18 (Gabun), Regionalstraße in Gabun
 Restricted to 18 and over (R18+), australische Altersfreigabe, siehe Australian Classification Board #Freigaben bei Filmen
 Restricted 18, britische Altersfreigabe, siehe British Board of Film Classification #Freigaben
 Restricted to adults 18 and over only (R18+ oder R-18), japanische Altersfreigabe
 „Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger /leicht-entzündlicher Dampf-Luftgemische möglich.“, siehe R- und S-Sätze #Liste der Hinweise auf besondere Risiken (R-Sätze)
 „Aszites“ (ICD-10-Code), medizinische Benennung für eine übermäßige Ansammlung von freier, meist klarer seröser Flüssigkeit in der Bauchhöhle
 R18 (Drohne), ukrainisches unbemanntes Luftfahrzeug

R-18 steht für:
 Rubik R-18 Kánya, ungarisches Leichtflugzeug von Ernő Rubik (Flugzeugkonstrukteur), dem Vater von Ernő Rubik
 USS R-18 (SS-95), US-amerikanisches U-Boot der R-Klasse (1918)

Abkürzung